Wilhelm Flügge ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Flügge (Politiker) (1825–1898), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Wilhelm Flügge (Politiker) (1883–1937), Politiker (SPD), MdPL Hannover
 Wilhelm von Flügge (Widerstandskämpfer) (1887–1953), deutscher Widerstandskämpfer
 Wilhelm Flügge (Ingenieur) (1904–1990), deutscher Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer